San Mamed puede hacer referencia a:
 San Mamed, localidad del municipio de Rábano de Aliste, provincia de Zamora, España.
 San Mamed de Salgueiros, parroquia del concejo de Dumbría, provincia de La Coruña, España.
 San Mamed de Barreiro, parroquia del concejo de Melide, provincia de La Coruña, España.
 San Mamed de Lanzá, parroquia del concejo de Mesía, provincia de La Coruña, España.
 San Mamed de Bazar, parroquia del concejo de Santa Comba, provincia de La Coruña, España.
 San Mamed de Abalo, parroquia del concejo de Catoira, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Millerada, parroquia del concejo de Forcarey, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Sabaxáns, parroquia del concejo de Mondariz, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Vilar, parroquia del concejo de Mondariz, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Petelos, parroquia del concejo de Mos, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Torroso, parroquia del concejo de Mos, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Loureza, parroquia del concejo de Oya, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Pedornes, parroquia del concejo de Oya, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Quintela, parroquia del concejo de Redondela, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed do Castro, parroquia del concejo de Silleda, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Moalde, parroquia del concejo de Silleda, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Guillarey, parroquia del concejo de Tuy, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Bodaño, parroquia del concejo de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra, España.
 San Mamed de Loño, parroquia del concejo de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra, España.